Хардинсбург има више значења:
 Хардинсбург (Индијана)
 Хардинсбург (Кентаки)